Stargate (englisch für ‚Sternentor‘) steht für:

 ein fiktives Gerät bzw. Technik in Science-Fiction und Computerspielen, die den unmittelbaren Übergang von einem Start- zu einem weit entfernten Zielpunkt erlaubt
 Stargate Project, eine Serie von Fernwahrnehmungs-Experimenten, durchgeführt 1972–1995 von der CIA
 Stargate (Musikproduzenten), ein norwegisches Musikproduzenten- und Songwriterteam
 Stargate, im Bau befindliche Raumfahrteinrichtung in Texas, siehe SpaceX South Texas Launch Site #Stargate
 The Stargate (1998), ein Musikalbum von Mortiis
 Stargate, seesternartige Struktur auf der Oberfläche von Virusteilchen von bestimmten Riesenviren, siehe Mimivirus #Stargate

Science-Fiction-Filme:
 Stargate (Film) (1994), Kinofilm und Basis des Sci-Fi-Franchise
 Stargate: The Ark of Truth – Die Quelle der Wahrheit (2008), ein TV/DVD-Film als Fortsetzung der Fernsehserie
 Stargate: Continuum (2008), ein TV/DVD-Film als Fortsetzung der Fernsehserie Kommando SG-1

Science-Fiction-Fernsehserien:
 Stargate – Kommando SG-1 (1997–2007), basierend auf dem Film Stargate von 1994
 Stargate Infinity (2002–2003), Zeichentrick
 Stargate Atlantis (2004–2009), Ableger von Kommando SG-1
 Stargate Universe (2009–2011), Ableger von Kommando SG-1
 Stargate Origins (2018), Prequel zu Kommando SG-1

Computerspiele:
 Stargate (Computerspiel), ein Action-Videospiel aus dem Jahr 1981
 Stargate Worlds, ein MMORPG, basierend auf dem Film Stargate von 1994
 Stargate Resistance, ein Online-Third-Person-Shooter, basierend auf dem Film Stargate von 1994

Star Gate steht für:
 Star Gate – Tor zu den Sternen (alternativ: Star Gate – Das Original) (1986–1988 und seit 2015), eine deutsche Science-Fiction-Heftromanserie 

Siehe auch: